Караколь — маневр у виїздці кіннотою та, раніше, у військовій тактиці

Караколь — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Караколь — аул, Астраханський район, Акмолинська область
 Караколь — село, Атбасарський район, Акмолинська область
 Караколь — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Караколь — село, Іргізький район, Актюбинська область
 Караколь — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Караколь — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Караколь — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Караколь — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Караколь — аул, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Караколь — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Караколь — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Караколь — село, Уїльський район, Актюбинська область

Караколь — присілок, Асінівський район, Томська область

Див. також 
 Каракол (значення)
 Каракуль